Resultados do 21.º Rally Argentina.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2001

Referências 
 

World Rally Championship 2001